Zene
 Juventus,  magyar könnyűzenei együttes
 Juventus Koncert Fúvószenekar Sopron, 1962-ben alakult együttes. (1982–1988: Úttörő és Ifjúsági Fúvószenekar, 1988–1999: Ifjúsági Fúvószenekar)
Sport
 Juventus, torinói székhelyű olasz labdarúgóklub
 Juventus, az olasz labdarúgóklub női szakosztálya
 Juventus București, (1924–1947) román labdarúgóklub, mai nevén FC Petrolul Ploiești
Média
Juventus, kolozsvári hírszemle (1928–1939)
Juventus, temesvári diáklap (1972–)
 Juventus TV, előfizetős tv-csatorna, amely a Juventus FC tulajdonában áll
 Juventus Rádió, magyar kereskedelmi rádióállomás